

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Parsons – città della Contea di Labette, Kansas
 Parsons – città della Contea di Decatur, Tennessee
 Parsons – città della Contea di Tucker, Virginia Occidentale

Persone 
 Alan Parsons – musicista e tecnico del suono britannico
Betty Parsons – artista e collezionista d'arte statunitense
Bob Parsons – cestista statunitense
Chandler Parsons – cestista statunitense
Charles Algernon Parsons - ingegnere britannico
David Parsons – compositore neozelandese
Dominic Parsons – skeletonista britannico
Estelle Parsons – attrice statunitense
Geoffrey Parsons – pianista australiano
Gram Parsons – cantautore, chitarrista e pianista statunitense
Jack Parsons – scienziato statunitense
James Parsons – rugbista a 15 neozelandese
 Jim Parsons – attore statunitense
John Parsons – criminale statunitense
Johnnie Parsons – pilota automobilistico statunitense
Karyn Parsons – attrice statunitense
Lawrence Parsons (1850-1923) − generale britannico
Louella Parsons – giornalista e scrittrice statunitense
Nathan Parsons – attore statunitense
Nicholas Parsons – attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico inglese
Nicky Parsons – personaggio immaginario
Robert Parsons – compositore e cantore inglese
Talcott Parsons – sociologo statunitense
William Parsons – Terzo Conte di Rosse (1800-1867), astronomo irlandese
William Parsons – (1878-1919), attore del cinema muto
William Parsons – (1959-vivente), attore cinematografico e televisivo

Pagine correlate
Lawrence Parsons
William Parsons (disambigua)